Ваджрадгара:

 Ваджрадгара — у Ваджраяні споконвічний Будда.
 Ваджрадгара Ніґума — тантрична йоґиня, одна з засновниць тантричних буддійських практик.
 Ваджрадгара-лінґ — тибетський буддійський центр, розташований у Франції.